Gneißl ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Gneißl (* 1983), österreichische Politikerin (ÖVP) 
 Sepp Gneißl (1935–2014) deutscher Volksschauspieler